Il toast è un tipo di pane in cassetta tagliato a fette. Il termine può anche indicare:

Internet 
 Toast, Inc. – strumento di pagamento virtuale
 The Toast – rivista online statunitense

Musica 
 Toast – album di Neil Young e Crazy Horse del 2022

Altro 
 Toast –  census-designated place della Carolina del Nord, negli Stati Uniti d'America
 Toast: And Other Rusted Futures – raccolta di racconti di Charles Stross del 2002
 Toast – film del 2010 diretto da S. J. Clarkson